Parchant, panchart nebo banchart mohou označovat:
 parchant – levoboček
 parchanty – (přenesením z minulého významu) původní české označení pro vdovy a sirotky, druh typografické chyby
 Parchanti (film) – The Losers (2010), konspirační thriller podle komiksu, současnost
 Hanebný pancharti – Inglourious Basterds (2009), Quentin Tarantino, 2. sv. válka

Reference

Související články 
 Bastard – rozcestník

Externí odkazy